2. Division 2019-20 er den tredjebedste fodboldliga i Danmarksturneringen i fodbold.

Nye hold denne sæson var Helsingør og Thisted, der rykkede ned fra 1. division, samt Holbæk, FA 2000, Næsby og VSK Aarhus, der rykkede op fra Danmarksserien.

Struktur 
De 24 hold blev fordelt i to puljer med 12 hold i hver pulje. I puljerne skulle holdene have spillet mod hinanden to gange - hjemme og ude. Det var anden og sidste sæson med det system.

Grundet COVID-19 pandemien blev grundspillet afbrudt efter 17 af de 22 runder. Det blev efterfølgende vedtaget, at afvikle et slutspil, hvor de 6 øverste fra hver gruppe kæmpede om 1 oprykningsplads, via 6 runder hvor klubberne udelukkende mødte klubberne fra den anden gruppe. Tilsvarende med de 6 nederste fra hver gruppe. Grundet et forslag fra klubben B.93 blev antallet af nedrykkere reduceret fra 5 til blot 2 klubber. På sigt fører dette til en ny struktur.

Deltagende klubber

Oprykningsspil 

Da Superligaen reduceres fra 14 til 12 hold fra den kommende sæson, er der kun 1 oprykker fra 2. division til 1. division; hvorfra der kommer 3 hold ned.

Opdateret 04-07-2020

Nedrykningsspil 

Da 2. division udvides til 28 hold i den kommende sæson, er der kun 2 nedrykkere til Danmarksserierne, hvorfra der kommer 4 hold op.

Opdateret 04-07-2020

Resultater 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

Referencer 

Fodboldsæson 2019-20
Sæsoner i 2. division (fodbold)